Малови́чко — украинская фамилия. Известные носители:

 Маловичко, Александр Кириллович (1911—1996) — учёный-геофизик, создатель пермской научной школы геофизиков.
 Маловичко, Алексей Александрович (род. 1952) — сейсмолог, член-корреспондент РАН по Отделению наук о Земле (геофизика), директор Геофизической службы РАН.
 Маловичко, Иван Кириллович (1909—1937) — украинский советский писатель.

 Маловичко, Любовь Васильевна — учёный-орнитолог, доктор биологических наук, профессор.